Urziceni ist der Name folgender Orte in Rumänien:

Urziceni, Stadt im Kreis Ialomiţa
Urziceni (Satu Mare), Gemeinde im Kreis Satu Mare 
Urziceni-Pădure, Dorf im Kreis Satu Mare